POM121L12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 296 амінокислот, а молекулярна маса — 31 848.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки